Јелена (око 1051. - око 1091) је била хрватска краљица, жена Дмитра Звонимира.

Биографија 
Јелена је била ћерка угарског краља Беле I и Ричезе Пољске. Имала је браћу Гезу I и Ладислава I. Јелена је била супруга краља Дмитра Звонимира и мајка Радована (умро пре родитеља) и Клаудије (према Бечкој илустрованој хроници из 14. века), удатој за каринског жупана Виниху. Хроника наводи да је Јелена позвала свог брата Ладислава у помоћ против непријатеља покојног мужа. У историографији су изнесена различита мишљења о улози Јелене у борбама након Звонимирове смрти. Претпоставља се да је Јелена, уз потпору зета Винихе, неко време владала у Равним Котарима или панонским крајевима у којима се не спомиње ограничена власт хрватског краља Стјепана.

Породично стабло

Извори 
 Хрватски биографски лексикон, пдф

Рођени 1051.
Умрли 1091.
Арпадовци